Кадищи — название населённых пунктов в России:

 Кадищи — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Кадищи — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Кадищи — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.